Лаут (; ) — графство на востоке Ирландии. Входит в состав провинции Ленстер на территории Республики Ирландия. Административный центр и крупнейший город — Дандолк. Население 122 897 человек (13-е место среди графств Республики Ирландии; данные 2011 г.).

География 
Площадь территории 826 км² (26-е место) — это самое маленькое историческое графство в Ирландии.

Демография 

Графство Лаут занимает 18 место по численности населения в Ирландии, но имеет самую большую плотность населения (за исключением Дублина) в 160 человек на км², что почти в два раза выше среднего по стране. Большинство населения графства живет в двух главных городах Дроэда и Дандолке.

Примечания

Ссылки 
 Louth Local Authorities
 Countylouth.com
 Louth History